Bemberg es un apellido alemán. Se puede referir a:

Carlos Miguens Bemberg (nacido en 1949), empresario argentino.
Herman Bemberg (1859–1931), compositor francés.
María Luisa Bemberg (1922–1995), feminista, actriz, guionista y directora de cine argentina.
Otto Bemberg (1827–1896), industrial alemán-argentino.

Además, puede hacer referencia a:
Puerto Bemberg o Puerto Libertad, localidad y municipio argentino de la provincia de Misiones.